Krog:
 Bent Krog (1935-2004), footballeur danois.
 Jason Krog (* 1975), joueur canadien de hockey sur glace
 Antjie Krog (* 1952, Kroonstad), une universitaire, poétesse et journaliste sud-africaine
 Karin Krog, une chanteuse norvégienne de jazz (* 1937, Oslo)
 Magnus Krog (* 1987), un coureur du combiné nordique norvégien
 Ivon Crocq, né Krog (1885 - 1930, Brest), un auteur de contes

Voir aussi 
 Krok (homonymie)
 Krogh (de)
 Kroog (de)
 Krohg
 Kroge (de)
 Krogen (no)
 Kröger (de)

Homonymie de patronyme